Gereformeerde Kerken in Nederland is of was de officiële naam van verschillende kerkgenootschappen in Nederland:
 de Gereformeerde Kerken in Nederland (ontstaan in 1892, in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland, die echter nog steeds aanspraak maakt op deze naam; ter onderscheid met de hieronder genoemde 'vrijgemaakten' werd het kerkgenootschap soms 'synodaal' genoemd)
 de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) (GKv), in 1944 ontstaan uit bovengenoemd kerkgenootschap
 de Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK of GKH), in 2003 ontstaan uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Zie ook
 Gereformeerde Kerken Nederland (opgericht 2009)
 Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
 Gereformeerde Kerk – doorverwijspagina met meer informatie